

Földrajzi helyek 
 Akita prefektúra, Japán
 Akita, a prefektúra székhelye
 8182 Akita, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
 Akita tartomány (Kubota tartomány néven is ismert)
 Akita, egykori település Kumamoto prefektúrában
 Akitai repülőtér
 Akita Egyetem
 Akita Prefektúrai Egyetem
 Akita Nemzetközi Egyetem

Egyebek 
 Akita, japán kutyafajta
 Akita Shoten, japán kiadóvállalat
 Akitai Miasszonyunk, Szűz Mária-jelenés